The Madcap Laughs – pierwszy solowy album Syda Barretta, wydany 3 stycznia 1970 roku nakładem wytwórni EMI i Harvest Records w Wielkiej Brytanii oraz Capitol Records w Stanach Zjednoczonych.

Lista utworów

Utwory dodane do reedycji z 1993 roku 
  Octopus (Takes 1 & 2)
 It's No Good Trying (Take 5)
 Love You (Take 1)
 Love You (Take 3)
 She Took a Long Cold Look  (Take 4)
 Golden Hair (Take 5) (Barrett/Joyce)

Wszystkie utwory (poza zaznaczonymi) autorstwa Barretta.

Skład 
 Syd Barrett – wokal, gitary
 David Gilmour – gitara basowa, gitara dwunastostrunowa
 Roger Waters- gitara basowa
 Hugh Hopper – gitara basowa
 Mike Ratledge – instrumenty klawiszowe
 Vic Seywell – róg
 Jerry Shirley – perkusja
 John Wilson – perkusja
 Robert Wyatt – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy rockowe
Albumy Capitol Records
Albumy EMI
Albumy Harvest Records
Albumy wyprodukowane przez Davida Gilmoura
Albumy wyprodukowane przez Rogera Watersa